Personas con apellido Ladines:
 Jorge Ladines, futbolista ecuatoriano.
 José María Ladines, personaje de relevancia histórica en la Argentina del S. XIX.

Lugares
Ladines (Sobrescobio),Parroquia asturiana del concejo de Sobrescobio.